Mit Odenwaldbahn werden zwei Eisenbahnstrecken bezeichnet

 die Odenwaldbahn (Baden), von Heidelberg nach Würzburg
 die Odenwaldbahn (Hessen), von Darmstadt bzw. Hanau nach Eberbach